Милан Родић (Дрвар, 2. април 1991) је српски фудбалер. Игра у одбрани, а тренутно наступа за Црвену звезду.

Клупска каријера 
Родић је рођен у Дрвару одакле се као двогодишњи дечак се са породицом преселио у Београд. Фудбал је почео да тренира са седам година у ОФК Београду. За први тим ОФК Београда је дебитовао 2009. године и касније постао стандардан првотимац. Лета 2011. продужио је уговор са клубом. За клуб је одиграо 70 лигашких утакмица пре него што је у јануару 2013. прешао у Зенит из Санкт Петербурга. Ипак у екипи Зенита није добио праву шансу. Одиграо је само пет мечева за први тим и био слат на позајмице у Волгу из Нижњег Новгорода и Зенит 2, све док 2015. године није потписао за Крила Совјетов где се у потпуности вратио у форму. Након две сезоне напустио је Крила Совјетов и 21. јула 2017. потписао уговор са Црвеном звездом. Исте године је с клубом остварио пласман у Лигу Европе, а потом је наступио и у две групне фазе Лиге шампиона.

Репрезентација 
Родић је наступао за репрезентацију Србије до 21 године. Са њима је током 2011. и 2012. године одиграо 8 мечева.

Био је у саставу Србије на Светском првенству у Русији 2018. године.

Трофеји

Зенит 
 Првенство Русије (1): 2014/15.

Црвена звезда 
 Првенство Србије (5): 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22.
 Куп Србије (2): 2020/21, 2021/22.

Статистика

Клупска

Репрезентативна

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Милан Родић на сајту Goal.com 

Рођени 1991.
Дрварчани
Српски фудбалери
Српски фудбалски репрезентативци
Фудбалери Зенит Санкт Петербурга
Фудбалери ОФК Београда
Фудбалери Црвене звезде
Српски спортисти из Босне и Херцеговине
Леви бекови у фудбалу
Фудбалери на Светском првенству 2018.
Фудбалери Суперлиге Србије